CGT steht als Abkürzung für:

 Capital Gain Tax, eine Steuer auf Veräußerungsgewinne
 Chemische Graphentheorie, beschäftigt sich mit der Formalisierung und Anwendung von graphentheoretischen Prinzipien im Bereich der Chemie, speziell der Chemoinformatik
 Compagnie Générale Transatlantique, ehemalige französische Reederei
 Compensated Gross Ton, Maßzahl für die Vergleichbarkeit der Schiffsproduktion
 Continuous Green T-Intersection, ein 3-armiger unkonventioneller Verkehrsknoten

CGT steht als Abkürzung für folgende Gewerkschaften:

 Confederação Geral do Trabalho, portugiesische anarcho-syndikalistische Gewerkschaft
 Confederación General del Trabajo, spanische anarcho-syndikalistische Gewerkschaft
 Confederación General del Trabajo de la República Argentina, argentinischer Gewerkschaftsbund
 Confédération générale du travail, französischer Gewerkschaftsbund, der früher der kommunistischen Partei nahestand

CGT